Il doppio del torneo di tennis Borden Classic 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Marianne van der Torre e Nanette Schutte che hanno battuto in finale Elizabeth Smylie e Kim Steinmetz 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Barbara Jordan /  Roberta McCallum (semifinali)
 Cláudia Monteiro /  Pat Medrado (primo turno)

 Naoko Satō /  Beth Norton (primo turno)
 Marie Neumannová /  Nerida Gregory (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1981